«Спартак» — название ряда объектов Еревана.

 Футбольные клубы
 «Спартак» — данное название носил в 2001—2002 годах, ранее представлял город Арарат и носил названия «Арарат», «Цемент» и «Аракс». Основан в 1960 году, в 2003 году объединился с «Бананцем».
 «Спартак» — основан в 2002 году под названием «Спартак-2» как фарм-клуб «Спартака», название «Спартак» носил в 2003 году, в дальнейшем — «Бананц-2» (2004—2019), «Урарту-2» (с 2019).
 «Спартак» — название основанного в 1935 году клуба «Арарат» (Ереван) в 1935—1936 и 1954—1963 годах.
 «Спартак» — участвовал в первенстве и кубке СССР в 1930—1940-х годах (в первенстве: в 1937 году в Группе «Г», в 1939, 1940 — в группе «Б», в 1946 — в третьей группе, в 1947—1949 — во второй группе; в кубке: 1937, 1938, 1939, 1947, 1949). В некоторых источниках (базах данных) сезоны относятся к клубу «Арарат», несмотря на имеющиеся сведения о выступлении «Арарата» в сезонах 1938—1953 под названием «Динамо», в частности, команда «Динамо» выступала в первенстве СССР с 1945 года.

 Стадион
 «Спартак» — стадион.

Примечания